Le sigle CSCS peut faire référence à :
 Centre suisse de calcul scientifique, institut de recherche en calcul à haute performance
 Commission scolaire de la Côte-du-Sud, au Québec

Voir aussi 
 Centre social, sportif et culturel
 Center for the Study of Complex Systems, voir John Henry Holland